Étienne Brûlé
Lower Brule
Condado de Brule
Azay-le-Brûlé
Marville-Moutiers-Brûlé
Brule (Nebraska)

Desambiguação